AmaZulu FC (Południowa Afryka)
 AmaZulu FC (Zimbabwe)